Isabel de Prusia (Elisabeth Anna; Potsdam, 8 de febrero de 1857 - Fulda, 28 de agosto de 1895) fue una princesa alemana. Era el segundo vástago del príncipe Federico Carlos de Prusia y la princesa María Ana de Anhalt-Dessau. El Palacio de Isabel Ana fue nombrado en su honor después de su temprana muerte en 1895.

Familia 
El padre de Isabel, el príncipe Federico, era el hijo mayor del príncipe Carlos de Prusia, que a su vez era un hijo menor del rey Federico Guillermo III de Prusia. La madre de Isabel, María Ana, era hija del duque Leopoldo IV de Anhalt y la princesa Federica Guillermina de Prusia.

Sus hermanos eran María, princesa de Sajonia-Altemburgo; Luisa Margarita, duquesa de Connaught y Strathearn; y el príncipe Federico Leopoldo de Prusia. A través de su hermana Luisa Margarita, Isabel Ana era tía de Margarita de Connaught, princesa heredera de Suecia, y en consecuencia estaba emparentada con las familias reales del Reino Unido y Suecia.

Isabel Ana era madrina de la princesa Patricia de Connaught, quien era otra de sus sobrinas.

Matrimonio 
El 18 de febrero de 1878, Isabel Ana contrajo matrimonio con Federico Augusto, heredero del gran ducado de Oldemburgo. Fue una doble ceremonia, en la cual la princesa Carlota de Prusia (hija del príncipe heredero Federico de Prusia y de la princesa Victoria del Reino Unido) contrajo matrimonio con el príncipe Bernardo de Sajonia-Meiningen el mismo día que Isabel Ana, en Berlín. Eran las primeras ceremonias desde que Prusia se había convertido en el Imperio alemán en 1870. Debido al aumento de estatus, a las bodas asistieron importantes personajes de la época, como el rey Leopoldo II de Bélgica y su esposa, la reina María Enriqueta. El príncipe de Gales también acudió, como tío de una de las novias (Carlota). Se dijo que Federico Augusto estaba complacido con la belleza y encanto de la novia, y su matrimonio fue armonioso.

Isabel Ana y su marido tuvieron dos hijas:

Isabel falleció el 28 de agosto de 1895, antes de que su marido accediera a suceder como gran duque. Antes de su muerte, su marido había construido un nuevo palacio residencial; una vez muerta, Federico nombró el edificio Palacio de Isabel Ana (Elisabeth-Anna-Palais) en su honor. Su marido contrajo matrimonio más tarde con Isabel Alejandrina de Mecklemburgo-Schwerin, hija del gran duque Federico Francisco II de Mecklemburgo-Schwerin.

Títulos y estilos 
 8 de febrero de 1857 - 18 de febrero de 1878: Su Alteza Real la princesa Isabel Ana de Prusia
 18 de febrero de 1878 - 28 de agosto de 1895: Su Alteza Real la gran duquesa heredera de Oldemburgo

Ancestros

Referencias

Bibliografía

Enlaces externos 

Princesas de Prusia del siglo XIX (Casa de Hohenzollern)
Consortes de miembros de la casa de Oldemburgo
Duquesas consortes de la casa de Hohenzollern
Nacidos en Potsdam